Akın bezeichnet:

 Akın, Träger dieses türkischen Personennamens

Personen:

 Abdulsamed Akin (* 1991), deutscher Fußballspieler
 Asım Akin (* 1940), türkischer Hochschullehrer und Autor
 Bob Akin (1936–2002), US-amerikanischer Unternehmer, Automobilrennfahrer und Rennstallbesitzer
 Philip Akin (* 1950), kanadischer Schauspieler jamaikanischer Herkunft
 Theron Akin (1855–1933), US-amerikanischer Politiker
 Todd Akin (1947–2021), US-amerikanischer Politiker
 Warren Akin senior (1811–1877), US-amerikanischer Jurist und Politiker

Orte in den Vereinigten Staaten:

 Akin (Colorado), im Mesa County
 Akin (Georgia), im Wayne County
 Akin (Illinois), im Franklin County
 Akin Junction, im Franklin County, Illinois

Sonstiges:

 Akin (Zeitschrift), kurz für "Aktuelle Informationen", eine österreichische Wochenzeitschrift
 Akin Airport, Airport im El Dorado County, Kalifornien
 Akin and Akin Airport, Airport im Quay County, New Mexico
 Akin Dimock Oil Field, Ölfeld im Archer County, Texas
 Akin Park (Indiana), Park im Posey County
 Akin Park (Texas), Park im Gregg County

im NRHP gelistete Objekte:

 Akin Free Library, in Pawling, New York, ID-Nr. 91001726
 C. V. Akin House, in DeSoto, Mississippi, ID-Nr. 94000512
 Daniel F. Akin House, in Farmington, Minnesota, ID-Nr. 79001223
 Mrs. Henry F. Akin House, in Maywood, Illinois, ID-Nr. 92000487

Siehe auch:
 Akin Creek
 Akins